Арно Сиффер (; род. 6 декабря 1978, Лонжюмо) — французский гандболист, выступающий в французском клубе Нант.

Карьера 
Клубная
Арно Сиффер начинал свою карьеру в 1997 году, в клубе Масси. В 2000 году Арно стал игроком Пари Сен-Жермена. Арно Сиффер помог ПСЖ дойти до финала кубка французской лиги в 2005 году. В 2006 году Арно перешёл в французский клуб Дюнкерк, помог в 2011 году Дюнкерку выиграл кубок Франции. В 2011 году Арно Сиффер стал игроком Нанта. Арно вместе с Нантом стал финалистом кубка ЕГФ, а также стал финалистом кубка французской лиги. В 2013 году Арно Сиффер перешёл в Монпелье, с которым выиграл кубок франции и дважды выигрывал кубок французской лиги. В 2016 году Арно стал игроком Нанта.

Титулы 
Командные
 Обладатель Кубка Франции: 2011, 2016
 Победитель кубка французской лиги: 2015, 2016

Статистика 
Статистика Арно Сиффера сезона 2018/19 указана на 25.11.2018

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/joueurs/arnaud-siffert
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2013-14/player/515387/Arnaud+Siffert
 https://twitter.com/ASiffertHB Твиттер Арно Сиффера
 https://www.facebook.com/Arnaud-Siffert-Handball-486017378161068/ Фейсбук страница Арно Сиффера

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Монпелье»
Игроки ГК «Дюнкерк»
Игроки ГК «Нант»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»